Antras ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Antras (Ariège) im Département Ariège
 Antras (Gers) im Département Gers